De Open Franse Tenniskampioenschappen in 1990 bij de mannen werden voor de 89e keer gehouden. De Ecuadoraan Andrés Gómez won het toernooi door in de finale de Amerikaan Andre Agassi met 6-3, 2-6, 6-4 en 6-4 te verslaan.

Algemeen

Geplaatste spelers 
De geplaatste spelers zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speler bereikte.

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8 

Roland Garros
ITF-toernooi in 1990